IBSF steht für:

 International Billiards & Snooker Federation, ein Amateurverband für English Billiards und Snooker
 International Bobsleigh & Skeleton Federation, auf deutsch Internationaler Bob & Skeleton Verband

Abkürzung